Als Kabinett Zapatero werden die von José Luis Rodríguez Zapatero geführten spanischen Regierungen bezeichnet:

das erste Kabinett Zapatero 2004–2008, siehe Kabinett Zapatero I
das zweite Kabinett Zapatero seit 2008, siehe Kabinett Zapatero II